Lulu Island, soit en français île Lulu, peut faire référence à :
 Lulu Island, une île de Colombie-Britannique au Canada,
 Lulu Island, une île d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis.